Grandigallia är ett släkte av svampar. Grandigallia ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Grandigallia